

Codici 
 tyi – codice ISO 639-3 della lingua teke-tsaayi

Storia 
 Tyi  – moglie principale di Amenhotep III sovrano della XVIII dinastia egizia